Echepolos – Trojańczyk
 Echepolos – Sykiończyk
 (30708) Echepolos